Nikola Mektić e Jürgen Melzer erano i detentori del titolo ma Mektić ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo. Melzer fa coppia con Édouard Roger-Vasselin e dopo aver raggiunto la finale e quindi la matematica qualificazione alle ATP Finals, si sono ritirati cedendo il titolo a Jamie Murray e Neal Skupski.

Teste di serie 

  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (ritirati, finale)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (campioni)

  Max Purcell /  Luke Saville (primo turno)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)

Wildcard 

  Alexander Donski /  Vasko Mladenov (primo turno)

  Dimitar Kuzmanov /  Viktor Troicki (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2020